Ladri a Nottingham (Rough Treatment) – romanzo di John Harvey
 Rough Treatment – film per la televisione del 2000 diretto da Audrey Cooke